Замула Василь Никифорович — український радянський партійний діяч, голова Чернігівського облвиконкому.
 Олеся Замула ( ) — латвійська та азербайджанська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Європи, учасниця Олімпійських ігор.
 Замула Христина Петрівна — українська політична діячка.

українські прізвища